|}

Siehe auch 
 Liste der Bodendenkmäler in Steinfurt

Weblinks 

 Startseite der Online-Datenbank der Denkmäler im Kreis Steinfurt im Webauftritt der Kreisverwaltung

Steinfurt
!